La Péri est le nom de deux ballets :
 La Péri, ballet de Friedrich Burgmüller, Théophile Gautier et Jean Coralli (1843).
 La Péri, ballet de Paul Dukas (1912).